Oberthal ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Oberthal (Saar), Gemeinde im Landkreis St. Wendel, Saarland
 Oberthal BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Oberthal (Bergisch Gladbach), Ortschaft von Bergisch Gladbach
 Oberthal (Eggenfelden), Ortsteil der Gemeinde Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberthal (Oberthal), Ortsteil der Gemeinde Oberthal im Landkreis St. Wendel, Saarland
 Oberthal (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach (Kr Altötting), Landkreis Altötting, Bayern
 Oberthal (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Oberthal (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberthal (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Oberthal (Gemeinde Assling), Ortschaft der Gemeinde Assling, Bezirk Lienz, Tirol 

Siehe auch:

 Obertal
 Obererthal